L'oléoduc trans-arabe (Tapline) est un oléoduc de  et de 78 cm de diamètre allant de Qaisumah près de Hafar Al-Batin en Arabie saoudite à Sidon au Liban.

Historique 
La compagnie d’oléoduc trans-arabe (TAPLine) a été établie en 1946 comme une association entre Caltex, Esso, et Mobil. La construction de l'oléoduc par Bechtel Corporation a débuté en 1947. Il a exporté environ la moitié de la production saoudienne entre 1951 et 1983 jusqu’à son arrêt lors de la guerre du Liban. 

Depuis la guerre des Six Jours de 1967, la section du pipeline qui traverse le plateau du Golan devient un territoire administré par l'armée israélienne, bien que les Israéliens aient permis à l'exploitation du pipeline de se poursuivre.

Il avait perdu toute rentabilité durant les années 1970 et devint peu à peu inexploitable ; il ferme définitivement en 1990.

Notes et références

Article connexe 
 Raffinerie de Tripoli

Liens externes 
  Présentation de l'oléoduc trans-arabe

Tapline
Tapline
Tapline
Tapline
Saudi Aramco